Komárov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
 Komárov, comune mercato del distretto di Beroun (Boemia Centrale)
 Komárov, comune del distretto di Olomouc (Olomouc)
 Komárov, comune del distretto di Tábor (Boemia Meridionale)
 Komárov, comune del distretto di Zlín (Zlín)

Slovacchia
 Komárov, comune del distretto di Bardejov (Prešov)